Олаф или Олоф Верелий (; 12 февраля 1618 года, Хесселбю, Йёнчёпинг — 3 января 1682 года, Уппсала) — шведский историк и археолог XVII века, публиковавший впервые саги и словарь древнескандинавского языка и считающийся основателем «гиперборейской школы» (:sv:Hyperboreiska skolan), породившей шведский готицизм (:en:Gothicismus).

Биография 
Родился в 1618 г. в Рагуилдсторпе, в Линчёпингской епархии; воспитывался в Линчёпинге, Дерпте и Уппсале. В последнем стал обучать в частных домах; в 1648 году с двумя воспитанниками уехал в трёхлетнее путешествие по Европе. Возвратившись в 1651 году, получил через год в Дерптском университете кафедру красноречия, но занимал её недолго, и в 1653 году определился квестором (казначеем) в Уппсальский университет; в 1662 году стал профессором шведских древностей в Стокгольме; в 1666 году — королевским антикварием и заседателем коллегии древностей; в 1679 году — библиотекарем университета.

Удивлял современников своими обширными познаниями о шведских древностях; они прославляли его, называя «нитью Ариадны» в области археологических древностей, а также отцом красноречия. Выдавал найденные им древние рукописи за готские, на самом деле исландские. Карамзин в 1-м томе «Истории государства Российского» писал, что «Олав, или Олоф Верелий, шведский профессор, доказывал, что гипербореи обитали в его отечестве». В качестве доказательства скандинавского происхождения гипербореев он использовал саги.

Шеффер (:en:Johannes Schefferus) завёл с ним спор о местоположении языческого храма Уппсалы; Верелий ответил сочинением «Notae in epistolam Joanni Schefferi de situ et vocabulo Upsalioe» (1681). Учёный спор перерос в судебную тяжбу; вынесенный приговор запретил чтение Верелиевой книги под страхом штрафа в тысячу талеров.

Сочинения 
 Gautreks saga (Gothrici & Rolfi Westrogothiæ regum historia lingua antiqua Gothica conscripta; 1664);
 Herrauds och Bosa saga (Bósa saga ok Herrauðs; 1666);
 Hrólfs saga Gautrekssonar (1666);
 «Сага о Хервёр» (Hervarar saga ok Heiðreks; 1672);
 Olai Vereli Manuductio compendiosa ad runographiam Scandicam antiquam (Uppsala, 1675);
 Manuductio ad runographiam (1675);
 Index linguæ veteris scytho-scandicæ sive gothicæ (начатое в 1681 и опубликованное посмертно в 1691);
 Gothorum extra patrium gestarum libri duo (1682);
 Epitomarum Historiæ Svio-Gothicæ libri quattuor (1682, опубликовано в 1730 и стало популярным из-за хорошей латыни).

Примечания

Литература 
 А. Плюшар. Энциклопедический лексикон, том 9. — Типография А. Плюшара; С.-П., 1837 — с. 462 (Верелій).

Историки Швеции
Археологи Швеции
Ректоры Уппсальского университета
Рунологи